Лотос (устар. Дорицини) — пресноводное озеро в России, на юге Приморского края (Хасанский район). Площадь — 3,28 км².

Акватория озера является одним из важнейших мест остановки водоплавающих птиц восточноазиатского пролётного пути, в том числе и таких редких для российского Приморья как белая цапля и пятнистая трёхпёрстка. На озере растёт лотос.

Код в Государственном водном реестре — 20040000411118200000817.

В историю России озеро вошло благодаря военной операции в этом районе, в результате которой в августе 1938 года советские войска прошли по перешейку между озёрами Хасан и Дорицини отбили наступление вторгшихся на территорию СССР японских боевых частей.

Примечания 

Озёра Хасанского района